В 2010 году Россия являлась мировым лидером по запускам ракет космического назначения.

В 2010 году Россия осуществила 31 космический запуск — на 1 запуск меньше, чем в 2009 году. При этом 1 запуск завершился неудачно, в результате потеряно 3 спутника ГЛОНАСС.

На орбиту выведен 21 зарубежный и 23 отечественных космических аппарата.

Запуски осуществлялись с трёх космодромов: 24 — с Байконура, с космодрома Плесецк — 6, с космодрома Домбаровский — 1.

Всего в 2010 году на Россию пришлось 43 % космических запусков, осуществленных в мире.

Статистика 
Количество запусков: 31

Успешных запусков: 30

Запуски по странам мира

См. также 
 Список космических запусков в 2010 году
 Хронология пилотируемых космических полётов

Примечания

Ссылки 
 Тема на форуме журнала «Новости Космонавтики»
 Официальный сайт компании Космотрас
 Программа Днепр